Henryville ist der Name folgender Orte:

in den Vereinigten Staaten:
 Henryville (Alabama)
 Henryville (Indiana)

in Kanada:
 Henryville (Québec)